Ропчице:

 Ропчице — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Ропчицко-Сендзишувский повят. 
 Ропчице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ропчицко-Сендзишувский повят, Подкарпатское воеводство.
 Ропчице — железнодорожная станция в городе Ропчице в Польше.

См. также 
 Ропчице-Витковице